Bola de falta - No beisebol , uma bola de falta (foul ball) é uma bola batida que não é um foul tip
Falta de página (page fault em inglês) - no contexto da tecnologia da memória dos computadores, é uma interrupção disparada pelo hardware quando um programa acessa uma página mapeada no espaço de memória, mas que não foi carregada na memória física do computador
Falta de ar - um sintoma no qual a pessoa tem desconforto para respirar, normalmente com a sensação de respiração incompleta.
Falta (futebol) -  lance quando é marcada alguma irregularidade pelo árbitro da partida

Desambiguação